En Pologne, Andrzejów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Andrzejów, village du powiat de Bełchatów 
 Andrzejów, village du powiat de Wieruszów
 Andrzejów, village du powiat de Zduńska Wola 

dans la voïvodie de Lublin
 Andrzejów, village du powiat de Chełm
 Andrzejów, village du powiat de Janów Lubelski 
 Andrzejów, village du powiat de Włodawa 

dans la voïvodie de Mazovie
 Andrzejów, village du powiat de Sochaczew
 Andrzejów, village du powiat de Zwoleń